Miyaji ist der Familienname folgender Personen:

 Miyaji Denzaburō (1901–1988), japanischer Biologe
 James Miyaji (1928–2019), amerikanischer Karateka
 Takeshi Miyaji (1965–2011), japanischer Videospieldesigner
 Miyaji Toshio, japanischer Fußballspieler
 Yōsuke Miyaji (* 1987), japanischer Fußballspieler